Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukadami (Cikarang Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukadami (Wanayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Purwakarta in de provincie West-Java